Дю́рер () — німецьке прізвище.

 Альбрехт Дюрер (1471—1528) — німецький живописець
 Антоні Дюрер — угорський золотар, дід німецького художника Альбрехта Дюрера.
 Барбара Дюрер — мати Альбрехта Дюрера.
 Альбрехт Дюрер Старший — батько Альбрехта Дюрера.
 Ендрес Дюрер — німецький золотар та майстер срібних виробів, брат Альбрехта Дюрера.
 Ганс Дюрер (1490—1534) — німецький живописець, брат Альбрехта Дюрера
 Агнеса Дюрер — дружина Альбрехта Дюрера.
 Ієронім Дюрер (1641 – 1704), німецький письменник і теолог, правнук Ганса Дюрера. 
 Ніклас Дюрер (бл. 1460 − після 1539) – німецький золотар, небіж Альбрехта Дюрера.

Німецькі прізвища